Станнид цезия — бинарное интерметаллическое неорганическое соединение
олова и цезия
с формулой CsSn,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Станнид цезия образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/acd,
параметры ячейки a = 1,219 нм, c = 1,987 нм, Z = 32
.

Соединение по перитектической реакции при температуре 630 °C.

Примечания 

цезия